Mauser steht für:
 Mauser (Vögel), Abwerfen und Neuwachstum der Vogelfeder
 Mauser (Drama), Theatertext von Heiner Müller (1970)

Unternehmen:
 Mauser (Verpackungsmittelhersteller), Deutschland
 Mauser (Waffenhersteller), Deutschland
 Mauser Waldeck AG, Deutschland

Personen:
 Alfons Mauser (1872–1927), deutscher Unternehmer
 Hans-Jörg Mauser (1927–2012), deutscher Politiker (CDU)
 Heinz Mauser (1919–1995), deutscher Chemiker
 Johnny Mauser (* 1985), deutscher Rapper
 Konrad Mauser (um 1500–1548), deutscher Rechtswissenschaftler
 Norbert Mauser (* 1964), österreichischer Mathematiker
 Peter-Paul Mauser (1838–1914), deutscher Waffenkonstrukteur
 Siegfried Mauser (* 1954), deutscher Musikwissenschaftler und Pianist
 Therese Mauser (1831–1917), deutsche katholische Jungfrau und Dulderin
 Wilhelm Mauser (1834–1882), deutscher Waffenkonstrukteur

Siehe auch:
 Mouser